Caio Terêncio Varrão —  cônsul romano derrotado na Batalha de Canas em 216 a.C.
 Marco Terêncio Varrão Lúculo —  cônsul romano em 73 a.C.
 Marco Terêncio Varrão ou Varrão Reacino —  erudito do século I a.C.
 Aulo Terêncio Varrão Murena —  cônsul romano eleito em 23 a.C.
 Públio Terêncio Varrão ou Varrão Atacino —  poeta na época de Júlio César

Desambiguação
Terentii